Голощёкин — еврейская фамилия.
 Голощёкин, Давид Семёнович (род. 1944) — советский джазовый мультиинструменталист и композитор.
 Голощёкин, Филипп Исаевич (1876—1941) — советский партийный деятель.